Nebrissa y Nebrissensis pueden referirse a:

El nombre antiguo de la ciudad de Lebrija (Sevilla), y su gentilicio.
El nombre latino de Antonio de Lebrija, humanista español del siglo XV.
Grammatica Antonii Nebrissensis, 1492, la principal obra de ese humanista.
Uno de los nombres científicos del género de lepidópteros Athetis (Walker, 1862).